Леони́д Роша́ль:
 Рошаль, Леонид Борисович (1936—2010) — советский и российский инженер-конструктор. 
 Рошаль, Леонид Михайлович (род. 1933) — советский и российский педиатр, Герой Труда Российской Федерации.